Deportivo puede referirse a:

Que es perteneciente o relativo al deporte.
Deportivo, coloquialmente automóvil deportivo.
O a clubes, organizaciones, o asociaciones deportivas como:

Argentina 

  Club Estudiantes de La Plata
  Club Atlético Boca Juniors
  Club Atlético Ríver Plate

Colombia 

 Asociación Deportivo Cali

Ecuador 
 Deportivo Azogues
 Deportivo Cuenca
 Liga Deportiva Universitaria de Quito
 Sociedad Deportivo Quito

España

  Real Club Deportivo de La Coruña
  Deportivo Alavés
  Real Club Deportivo Español de Barcelona
  Levante Unión Deportiva
  Real Club Deportivo Mallorca
  Xerez Club Deportivo
  Club Deportivo Numancia de Soria
  Unión Deportiva Las Palmas
  Club Deportivo Alcoyano
  Lorca Deportiva Club de Fútbol
  Unión Deportiva Salamanca
  Club Deportivo Tenerife
  Unión Deportiva Vecindario
  Sociedad Deportiva Ponferradina
  Unión Deportiva Almería
  Club Deportivo Castellón
  Club Deportivo Cuenca
  Club Deportivo Guadalajara
Nota: Cabe aclarar que a pesar de que todos estos equipos españoles tienen el nombre de Deportivo (a). Sólo el Real Club Deportivo de La Coruña es conocido como simplemente Deportivo y es también el que se le reconoce el apodo de Depor y SuperDepor

Guinea Ecuatorial 

  Deportivo Mongomo
  Deportivo Unidad

México 

  Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul
  Club Deportivo Toluca
  Club Deportivo Guadalajara
  Tiburones Rojos de Veracruz
  Tiburones Rojos de Coatzacoalcos
  Guerreros de Tabasco
  Campo deportivo del estado mayor presidencial
  Dorados de Sinaloa

Perú 
 Club Sportivo Cienciano
 Club Deportivo Universidad San Martín de Porres
 Club Alianza Lima
 Club Sporting Cristal
 Club Universitario de Deportes
 León de Huánuco
 Club Juan Aurich
 Club Inti Gas Deportes
 Club Deportivo Pacífico FC
 Asociación Civil Real Atlético Garcilaso
 Sport Huancayo
 Club Deportivo Unión Comercio
 Universidad César Vallejo Club de Fútbol
  Foot Ball Club Melgar
 José Gálvez Foot Ball Club
 Club Cultural y Deportivo Universidad Técnica de Cajamarca
 Club Sport Áncash
 Sport Boys Association
 Club Deportivo Alfonso Ugarte

Uruguay 

 Club Deportivo Maldonado
 Club Deportivo Colonia
 Club Social y Deportivo Huracán Buceo
 Club Social y Deportivo Villa Española

Venezuela

  Deportivo Italia
  Deportivo Galicia
  Deportivo Táchira
  Deportivo Español
  Deportivo Anzoátegui
  Caracas FC

También puede referirse a publicaciones periódicas referentes al deporte como:

 Diario deportivo de Madrid

 El deportivo (revista)

 Diario deportivo